Jumanji – powieść autorstwa Chrisa Van Allsburga z 1981
 Jumanji – film z 1995
 Jumanji – serial animowany z 1996
 Jumanji: Przygoda w dżungli – film z 2017
 Jumanji: Następny poziom – film z 2019